Рекорди Європи з марафонського бігу визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетами на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Ратифікація рекордів Європи з марафонського бігу здійснюється, починаючи з 2003 року. На той момент орієнтиром для європейських марафонців був результат 2:06.36, показаний португальцем Антонью Пінту 16 квітня 2000.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з марафонського бігу
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – Марафон (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Рекорди Європи серед чоловіків  на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації 
 Хронологія рекордів Європи з марафонського бігу серед чоловіків  на сайті trackfield.brinkster.net 
 Хронологія рекордів Європи в шосейних дисциплінах  на сайті sport-record.de 

Чоловіки